

Musique 

 Venus and Adonis est un opéra (masque anglais) de John Blow.
 Vénus et Adonis est un opéra (tragédie lyrique) d'Henry Desmarest sur un livret de Jean-Baptiste Rousseau (1697).
 Vénus et Adonis H.507 de Marc-Antoine Charpentier est une musique de scène pour la pièce de Donneau de Visée (1685).
 Vénus et Adonis, est un opéra de Johann Christoph Pepusch (1715)

Littérature 

 Vénus et Adonis est un poème de William Shakespeare (1592-1593).

Peinture 
  est un tableau de Titien (1554), décliné en plusieurs versions dont :
 Vénus et Adonis, conservé à la Galerie nationale d'Art ancien, à Rome (1560).
 Vénus et Adonis est un tableau de Véronèse (v. 1580).
 Vénus et Adonis est un tableau de Cornelisz van Haarlem (1614 ?).
 Vénus et Adonis est un tableau de Nicolas Poussin (v. 1626).
  est un tableau de Rubens (milieu ou fin des années 1630).
 Vénus et Adonis est un tableau de Pierre-Paul Prud'hon (1812 ?).

Sculpture 
 Vénus et Adonis est une statue d'Antonio Canova (1795).